Дегољадо има више значења:

 Општина Дегољадо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Дегољадо (Дегољадо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику